Амбеж — название рек:

Россия 
 Амбеж (приток Верюги) — река.
 Амбеж (приток Падомы) — река.